Zeeman peut désigner : 
 Le physicien Pieter Zeeman ou le phénomène physique auquel on donne son nom, l'effet Zeeman.
 Le peintre Abraham Johannes Zeeman (1811-1876), originaire d'Amsterdam établi à Anvers.
 Le mathématicien britannique Erik Christopher Zeeman (1925-2016).
 Médaille Christopher-Zeeman, distinction mathématique.
 Le peintre Reinier Nooms, alias Zeeman.
 Zeeman, une enseigne de prêt-à-porter néerlandaise, avec des filiales en Belgique, en France, au Luxembourg, et aux Pays-Bas.

Homonymie de patronyme